Río Tera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Río Tera (vattendrag i Spanien, Provincia de Zamora), Kastilien och Leon, 
 Río Tera (vattendrag i Spanien, Provincia de Soria), Kastilien och Leon, 

Robotskapade Spanienförgreningar